Чеки́ Карио́ ( , ; род. 4 октября 1953, Стамбул) — французский актёр театра и кино сефардского происхождения.

Биография 
Карио родился в Стамбуле, Турция (имя при рождении —  Baruh Djaki Karyo), сын сефарда из Стамбула и еврейки из Салоники. Вырос в Париже, Франция. Когда он был молод, его семья переехала в Париж, Франция, где он вырос. Написание его имени, Djaki, было изменено на Tcheky /Чеки в форме французской транслитерации.

Он учился искусству драмы в театре Сирано и позже стал членом компании Дэниэла Сорано, играя многие классические роли. После этого Карио присоединился к Национальному Страсбургскому театру, принимая участие в современных и классических пьесах.

Позже он снялся в главных ролях в нескольких известных фильмах, таких как «Медведь», в котором он играл одного из охотников, и «Никита» режиссера Люка Бессона, в котором он сыграл наставника-шпиона героини.

Он также снимался во многих фильмах Голливуда, зачастую исполняя роли французов, как и Жан Рено.

В 2014 и 2016 годах Карио исполнил роль Жюльена Батиста в популярном драматическом сериале BBC One / Starz «Пропавший без вести». Он получил высокую оценку критиков за свою работу.

В 2018 году Карио сыграл в фильме «Мария Магдалина» режиссёра Гарта Дэвиса, по сценарию Хелен Эдмундсон. 

Карио также является музыкантом и автором песен. В 2006 году он выпустил альбом Ce lien qui nous unit (англ. «Связь, которая связывает нас») и в 2013 году выпустил альбом Credo в день своего 60-летия.

Награды 
Карио был номинирован на премию премия «Сезар» самому многообещающему актёру за свою роль в фильме «Осведомитель». За свой актёрский талант получил в 1986 году награду Жана Габена.

Личная жизнь 
Был женат на французской актрисе Изабелле Паско.

Фильмография 

  — Le Retour de Martin Guerre
  — Toute une nuit
  — Que les gros salaires lèvent le doigt!!!
  — Осведомитель / La Balance
  — Вне закона / Le Marginal
  — La Java des ombres
  — Ночи полнолуния / Les Nuits de la pleine lune — Реми
  —  / Le Matelot 512 — Меченый
  — L’Air du crime
  — Шальная любовь / L’Amour braque — Микки
  — Grottenolm
  — Contes clandestins
  — L’Unique
  — Bleu comme l’enfer
  — États d'âme
  — Le Moine et la sorcière
  — Spirale
  — Медведь / L’Ours
  — La Maison dans la dune
  — Australia
  — Corps perdus
  — Никита/Nikita
  — La Fille des collines
  — Vincent and Me
  — Isabelle Eberhardt
  — Нож / A Grande Arte — Эрмес
  — Мужья и любовники / La Villa del venerdì
  — L’Affût
  — Рисовальщик / Sketch Artist — Пол Корбел
  — 1492: Завоевание рая / 1492: Conquest of Paradise
  — L’Atlantide
  — Trop près des Dieux
  — And the Band Played On — доктор Розенбаум
  — La Cité de la peur: une comédie familiale
  — Нострадамус / Nostradamus — Нострадамус
  — L’Ange noir
  — Innocent Obsession
  — Zadoc et le bonheur
  — Плохие ребята / Bad Boys
  — Операция «Дамбо» / Operation Dumbo Drop
  — Плачущий убийца / Crying Freeman — детектив Нита
  — Золотой глаз / GoldenEye
  — Colpo di luna
  — Terra Estrangeira
  — Albergo Roma
  — To Have and to Hold
  — Va' dove ti porta il cuore
  — Habitat
  — Дурман любви / Addicted to Love
  — Доберман / Dobermann
  — Тысяча чудес Вселенной / Les Mille merveilles de l’univers — Джек Доусон
  — From the Earth to the Moon — HBO miniseries
  — Passaggio per il paradiso
  — Que la lumière soit
  — Командир эскадрильи / Wing Commander
  — Babel
  — Comme un poisson hors de l’eau
  — My Life So Far
  — Жанна д’Арк / The Messenger: The Story of Joan of Arc
  — Arabian Nights
  — Спасите Грейс / Saving Grace
  — Патриот / The Patriot
  — Король танцует / Le Roi danse — Мольер
  — Амели / Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain — uncredited, man on photo in Nino’s photo album
  — Поцелуй дракона / Kiss of the Dragon
  — Хороший вор / The Good Thief
  — Cinemagique
  — Utopía
  — Земное ядро: Бросок в преисподнюю / The Core
  — Блуберри / Blueberry
  — Забирая жизни / Taking Lives
  — Tempesta
  — Ne quittez pas!
  — Долгая помолвка / Un long dimanche de fiançailles
  — Проклятые короли — король Филипп IV Красивый
  —  (ТВ) / D’Artagnan et les Trois Mousquetaires — Ришельё
  — Jacquou le croquant
  — Месть бедняка
  — Boxes (Les Boîtes)
  — Человек и его собака / Un homme et son chien — гитарист, сидящий на скамейке в парке
  — Путь / The Way — капитан Анри
  — Реквием по убийце / Requiem pour une tueuse — армянин
  — Отряд особого назначения / Forces spéciales — адмирал ВМФ Франции Гюзеннек
  — Неприкасаемые / Les Lyonnais
  — Белль и Себастьян / Belle and Sebastian
 — — Пропавший без вести / The Missing — Жюльен Батист
  — Мария Магдалина / Mary Magdalene — Елисей
  — Имя розы / The Name of the Rose
  — Мой волк / Mystére

Примечания

Ссылки